Daringklasse (2006), een serie van 6, mogelijk 8, jagers van de Britse marine waarvan de eerste in 2007 te water is gelaten
Daringklasse (1949), een serie van acht schepen gebouwd voor de Britse marine, die op stapel gezet zijn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog